Vinco (motorfiets), een Brits historisch merk van motorfietsen
Vinco (Pennsylvania), een plaats in de staat Pennsylvania in de Verenigde Staten